Aschach bezeichnet:

 Aschach an der Donau, Gemeinde im Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Aschach an der Steyr, Gemeinde im Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
Gemeindeteile:
 in Deutschland
 Aschach (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aschach (Bad Bocklet), Ortsteil des Marktes Bad Bocklet, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Aschach (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Aschach (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aschach (Lappersdorf), Ortsteil des Marktes Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 in Österreich
 Aschach (Gemeinde Waizenkirchen), Ortsteil der Marktgemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Bauten:
 Schloss Aschach – diverse Burgen und Schlösser

Gewässer:
 Aschach (Fränkische Saale), rechter Zufluss der Fränkischen Saale in Aschach, Markt Bad Bocklet, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Aschach (Innbach), linker Zufluss des Innbachs bei Gstocket, Gemeinde Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich; mit Oberläufen Dürre Aschach (rechts) und Faule Aschach (links)
 Aschach (Rott), linker Zufluss der Rott (Inn, Rott am Inn) bei Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Dürre Aschach, rechter Oberlauf der Aschach (Innbach) bis Niederspaching, Markt Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Faule Aschach, linker Oberlauf der Aschach (Innbach) bis Niederaching, Stadtgemeinde Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich 

Siehe auch:
 Aschbach